Fages est un nom propre catalan et occitan, issu du latin « fagus », signifiant littéralement les hêtres.

Patronyme 

 Carles Fages de Climent (1902-1968), écrivain, poète et journaliste catalan. 
 Charles de Fages (1818-1870), homme politique français.
 Georges Fages (1934-2000), joueur français de rugby à XIII.
 Don Pedro Fages Beleta (1734-1794), explorateur espagnol de la Californie. 
 Théodore Fages dit Théo Fages (né en 1994), joueur français de rugby à XIII.

Toponyme 
 Fages, ancien village, puis hameau de l'ancienne commune française Saint-Martin-de-Vers (désormais commune déléguée de la commune nouvelle des Pechs-du-Vers), dans le département du Lot.
 château de Fages, château français monument historique situé à Saint-Cyprien, dans le département de la Dordogne.

Notes et références 

Patronyme occitan